Het chemisch element xenon (Xe), met een atoommassa van 131,293(6) u, bezit 8 stabiele isotopen: 124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe en 134Xe, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 27%). Xenon bezit het op een na hoogste aantal stabiele nucliden van alle elementen uit het periodiek systeem. Alleen tin, met 10 stabiele isotopen, doet het beter. Op Aarde komt ook een zeer langlevende radio-isotoop voor, namelijk 136Xe. De halveringstijd van deze isotoop bedraagt 2,11 × 1021 jaar. Derhalve wordt de isotoop ook vaak als stabiel beschouwd. De overige 30 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van xenon is 147Xe, met een halveringstijd van ongeveer 130 milliseconden. De langstlevende is 127Xe, met een halveringstijd van 36,345 dagen.

Stabiliteit 
Vier van de stabiele isotopen, te weten 124Xe, 126Xe, 134Xe en 136Xe, wordt aangenomen dat ze via dubbel bètaverval kunnen vervallen. In 2019 werd aangetoond dat 124Xe met een halveringstijd van 1,8 × 1022 jaar kan vervallen tot 124Te. Voor zover nu bekend is dit de meest stabiele isotoop, omdat de halveringstijd biljarden malen groter is dan de leeftijd van het universum.

De overige stabiele isotopen, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe en 132Xe, zijn theoretisch gezien in staat tot spontane splijting.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element